est la formule brute de 18 isomères.

 Alcane, octane
 n-octane, numéro CAS 
 2-méthylheptane, numéro CAS 
 3-méthylheptane, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (R)-3-méthylheptane, numéro CAS 
 (S)-3-méthylheptane, numéro CAS 
 4-méthylheptane, numéro CAS 
 3-éthylhexane, numéro CAS 
 2,2-diméthylhexane, numéro CAS 
 2,3-diméthylhexane, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-2,3-diméthylhexane, numéro CAS 
 (S)-2,3-diméthylhexane, numéro CAS 
 2,4-diméthylhexane, numéro CAS  ou , mélange racémique
 (R)-2,4-diméthylhexane, numéro CAS 
 (S)-2,4-diméthylhexane, numéro CAS 
 2,5-diméthylhexane, numéro CAS 
 3,3-diméthylhexane, numéro CAS 
 3,4-diméthylhexane, numéro CAS , mélange racémique + diastéréoisomère (composé méso)
 (R,R)-3,4-diméthylhexane, numéro CAS 
 (S,S)-3,4-diméthylhexane, numéro CAS 
 (3R,4S)-3,4-diméthylhexane ou (3S,4R)-3,4-diméthylhexane, numéro CAS 
 3-éthyl-2-méthylpentane, numéro CAS 
 3-éthyl-3-méthylpentane, numéro CAS 
 2,2,3-triméthylpentane, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-2,2,3-triméthylpentane, numéro CAS 
 (S)-2,2,3-triméthylpentane, numéro CAS 
 2,2,4-triméthylpentane ou isooctane, numéro CAS 
 2,3,3-triméthylpentane, numéro CAS 
 2,3,4-triméthylpentane, numéro CAS 
 2,2,3,3-tétraméthylbutane, numéro CAS